Hellhammer kan syfta på:

 Hellhammer (musikgrupp) - ett tidigare schweiziskt black metal band
 Hellhammar – en pseudonym för det norske trummisen Jan Axel Blomberg